Heliga apostlarna Petrus och Paulus kyrka är en kyrkobyggnad belägen i Torneå centrum. Den tillhör den ortodoxa kyrkan i Finland.

Tsar Alexander I av Ryssland beslutade 1825 att en militärkyrka skulle byggas i Torneå, som efter det finska kriget tillhörde Tsarryssland. Nuvarande kyrka blev färdig 1884 och är helgad åt apostlarna Petrus och Paulus. Sedan Finland fått sin självständighet 1917 fungerade kyrkan bland annat som museum, men 1985 restaurerades kyrkan till sitt originalskick och återinvigdes.

Externa länkar 

Kyrkobyggnader i Torneå
Finsk-ortodoxa kyrkobyggnader
Kyrkobyggnader invigda 1884
1884 i Finland

 .